Législation visant des races particulières, une législation visant certains types de chiens ;
 Les Repas Parisiens, un groupe de restauration collective ;
Lo Rat Penat, une association de défense de la culture valencienne, en Espagne ;
 Un logiciel de rédaction de procédures de police ou de gendarmerie, par exemple le LRP de la police nationale.